Umělecký jazykový prostředek je jazyková konstrukce, která se používá nejčastěji v krásné literatuře.
Dělí se podle slovní zásoby a dále podle obrazného pojmenování:

epiteton constans a ornans
metafora
personifikace
oxymóron
metonymie
pleonasmus
apostrofa
gradace
epizeuxis
antiteze
přirovnání
paralela
eufemismus

Literární pojmy